Ла-Шатр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 150 км на південь від Орлеана, 34 км на південний схід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2252 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4195,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі особистості 
В поселенні народився:
 Еміль Аколла (1826—1891) — французький юрист, соціаліст і антимілітарист.

Посилання 

 Ла-Шатр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шатр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр